Драган Свитић (Црвенка, 17. марта 1992) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Црвенка
 ПФЛ Сомбор: 2011/12.

ОФК Оцаџи
 Српска лига Војводина: 2015/16.

ТСЦ Бачка Топола
 Прва лига Србије: 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 Драган Свитић на сајту Sortitoutsi 

Рођени 1992.
Куљани
Српски фудбалери
Десни бекови у фудбалу
Фудбалери Црвенке
Фудбалери Бачке 1901
Фудбалери Оџака
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије